Pielsticker ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig von Pielsticker (1824–1900), k.k. Feldmarschallleutnant
 Norbert Pielsticker (* 1952), deutscher freischaffender Bildhauer